Maintirano (district), een district van Madagaskar
Maintirano (stad), de hoofdstad van dit district